Šabtaj či Šabetaj (, v jiných jazykových přepisech Shabtai, Sabbatai, Sabbathai, Shabbatai, Sabbetai, ad.) je hebrejské jméno, které má vícero významů:

 Šabtaj (osobní jméno)

Šabtaj jako příjmení
 Áron Šabtaj (* 1939) – izraelský básník a překladatel
 Benny Šabtaj – izraelsko-americký podnikatel
 Ja'akov Šabtaj (1934–1981) – izraelský spisovatel a překladatel

ostatní
 Shabtai (sdružení) – celosvětové sdružení na Yaleově univerzitě
 Šabtaj – hebrejský výraz pro planetu Saturn

Mužská jména hebrejského původu
Mužská jména